

Cinema 
Ora zero (Zero Hour!) – film del 1957 di Hall Bartlett
Ora zero: operazione oro (When Eight Bells Toll) – film del 1971 di Étienne Périer
Ora zero (Stunde Null) – film del 1977 di Edgar Reitz
Ora zero – film del 1979 di Nicolae Corjos

Letteratura 
Ora zero o L'ora X (Zero Hour) – racconto di fantascienza di Ray Bradbury del 1947
Ora zero (Zero Hour) – romanzo breve di fantascienza di Vargo Statten del 1953
Ora zero (The Venus Hunters) – antologia di racconti di James Graham Ballard del 1967
Ora zero (Zero Hour) – romanzo di Andy McNab del 2010

Televisione 
 Ora zero (Zero Hour), episodio della terza stagione di Star Trek: Enterprise
 Ora zero (Zero Hour), episodio dell'ottava stagione di Stargate SG-1

Altro 
Orazero – gruppo musicale italiano
Ora zero - Crisi nel tempo (Zero Hour: Crisis in Time) – fumetto della DC Comics

Pagine correlate
Zero Hour (disambigua)